Plusieurs lycées français portent le nom de Jeanne d'Arc (vers 1412 - 1431) :

 Lycée Jeanne-d'Arc (Albertville)
 Lycée Jeanne-d'Arc (Avallon)
 Lycée Jeanne-d'Arc (Bayeux)
 Lycée Jeanne-d'Arc (Bruyères)
 Lycée Jeanne-d'Arc (Caen)
 Lycée Jeanne-d'Arc (Clermont-Ferrand)
 Lycée Jeanne-d'Arc (Melun)
 Lycée Jeanne-d'Arc (Mulhouse)
 Lycée Jeanne-d'Arc (Nancy)
 Lycée Jeanne-d'Arc (Paray-le-Monial)
 Lycée Jeanne-d'Arc (Rouen)
 Lycée Jeanne-d'Arc (Thonon-les-Bains)

À l'étranger, un lycée homologué par le ministère français de l'Éducation nationale partenaire de l'AEFE au Sénégal porte le nom :
 Institution Jeanne-d'Arc (Dakar)

Chose nommée d'après Jeanne d'Arc